

Persone
 Zong Lei – ex calciatore cinese
 Zong Qinghou – imprenditore cinese

Altro
 Massacro della Zong – uccisione di massa di 142 schiavi africani da parte dell'equipaggio della nave negriera Zong
 Zong zi – cibo tradizionale della cucina cinese